IK Colouring je značka náramkových hodinek vyráběných čínskou firmou Xinxin Jing Cheng Watch Company (). Většina její produkce jsou hodinky typu Skeleton, tedy takové, u kterých je možné vidět na mechanismus strojku skrze ciferník. IK Colouring jsou jak tradiční mechanické hodinky (většinou s automatickým nátahem), tak hodinky na bázi technologie Quartz.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  IK Colouring na watchuseek.com

Obchodní značky
Kuang-tung
Ekonomika Čínské lidové republiky